Козьминское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область
 Козьминское сельское поселение — входит в Ленский район

Орловская область
 Козьминское сельское поселение — входит в Ливенский район

Тульская область
 Козьминское сельское поселение — входит в Ефремовский район